

События 
 635—669 — Князь Албании Джаваншир.
 635—638 — Князь Армении Давид Сахаруни.
 Взятие мусульманами Дамаска.
 Болгары, победив аваров, отправили посольство в Константинополь.

 Англия
 Монах Эйдан основывает монастырь Линдисфарн.

Родились 
 Бенедикт II, Папа Римский.
 И Цзин (монах).
 Иоанн V (папа римский).
 Ирина Томарская, святая Римско-Католической церкви, мученица.
 Кинич-Кан-Балам II, правитель Баакульского царства майя со столицей в Лакам-Ха.
 Клотсинда, аббатиса Маршьенского монастыря.
 Ламберт Маастрихтский, епископ Маастрихта.

Скончались 
 Гаоцзу (династия Тан), китайский император.
 Хинд бинт Утба, одна из самых знатных и влиятельных женщин Мекки.
 Финтан (Мунну), настоятель монастыря в Тамоне.
 Тененан, святой епископ из Бретани.
 Сад ибн Убада, исламский политический деятель VII века.
 Коналл Гутбинн, король Миде.
 Иоанн III (епископ Неаполя).

См. также

Примечания